Divékrudnó (szlovákul Nitrianske Rudno), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Nyitrarudnó, Divékrudnó része
Rudnószabadi (szlovákul Rudnianska Lehota), Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
Turócrudnó (szlovákul Rudno), Szlovákia, Zsolnai kerület, Stubnyafürdői járás